«Магия шахматного бокса» () — тайваньский фильм с боевыми искусствами режиссёра Джозефа Го, вышедший в 1979 году.

Сюжет 
Пао — парень, посещающий местную школу кунг-фу, где над ним издеваются старшие ученики. Тем не менее, повар школы помогает парню и учит его некоторым движениям. Пао хочет учить кунг-фу ради мести за смерть своего отца, в которой виновен убийца Призрачное Лицо. Когда у Пао находят символ убийцы, его исключают из школы. Всё ещё желая учиться, юноша обращается к мастеру по сянци (то есть китайские шахматы) Ци Цзытяню, которого советовал старый повар, для тренировок. Цзытянь — старый враг убийцы, он рассказывает о своём прошлом: он был мастером кунг-фу, который господствовал в районе со своими соратниками, но был вынужден залечь на дно после тяжёлого ранения в драке, теперь он живёт под пристальным наблюдением Призрачного Лица. Цзытянь соглашается учить Пао своему шахматному кунг-фу.

Наконец парень выучивает стратегическую связь между шахматами и кунг-фу. Цзытянь и Пао объединяются, используя стиль двойной лошади (ссылка на сянци), и побеждают убийцу.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Hong Hwa International Films (H.K.) Ltd.
 Продюсер: Го Цзятай
 Исполнительный продюсер: Джозеф Го
 Режиссёр и сценарист: Джозеф Го
 Исполнительный директор: Цзян Нань
 Ассистент режиссёра: Чэнь Чуньюй
 Постановка боевых сцен: Рики Чэн, Ван Цишэн, Ван Юншэн
 Художник-постановщик: Ли Баолинь
 Монтаж: Хуан Цюгуй
 Грим: Лю Сяофан
 Дизайнер по костюмам: Чэн Юйлань
 Оператор: Чжан Хуэйгун
 Композитор: Хуан Маошань

Восприятие 
Работа Джозефа Го получила весьма позитивные отзывы от кинокритиков. Борис Хохлов с сайта HKCinema оценивает картину в 4 звезды из 5:  Эндрю Сароч с Far East Films ставит фильму аналогичную оценку и пишет заключение:

Примечания

Ссылки 
   
 «Магия шахматного бокса» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Тайваня
Фильмы-драмы Тайваня
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Го Наньхуна
Фильмы о боевых искусствах